Atames (Athamas) fou un filòsof pitagòric grec que és esmentat per Climent d'Alexandria.

Referències

Bibliografia 
 

Pitagòrics
Persones de la província de Salern
Matemàtics de la Campània
Filòsofs italians
Escriptors de la Campània